Bianor (altgriechisch ) ist 
 Bianor (Dichter), griechischer Epigrammdichter des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 ein Gefährte des Amyntas (Sohn des Antiochos)

in der griechischen Mythologie
 Bianor (Kentaur), ein Kentaur auf der Hochzeit des Peirithoos
 Bianor (Trojaner), ein Kämpfer im Trojanischen Krieg
 Bianor (Kyzikos), ein Kämpfer des Kyzikos
 Bianor (Heros), ein mantuanischer Heros

Siehe auch:
 Papilio bianor, eine Schmetterlingsart der Gattung Papilio
 Bienor